Пасо де лас Флорес има више значења:

 Пасо де лас Флорес (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо де лас Флорес (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику